

Nom de famille 

 Frederick Oakeley (1802-1880), prêtre anglican puis catholique, écrivain, membre du mouvement d'Oxford ; 
  (né en 1941), botaniste britannique ;
 Herbert Oakeley (1830-1903), organiste et compositeur britannique ;
 Hilda Oakeley (1867-1950), philosophe britannique ;
  (mort en 1653), député britannique.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais